Mycetophagus — род жуков-грибоедов.

Описание 
Жуки удлинённой формы длиной тела от 2,5 до 7 мм. Глаза цельные или имеют выемку. Усики булавовидные. Ряды точек на надкрыльях хорошо заметны. Личинки длиной тела 4,5—10 мм.

Виды

Распространение 
Встречаются преимущественно в Голарктике, несколько видов известны Восточной Африки, Индии, Неотропической области.

Примечания

Ссылки 
 BugGuide Genus Mycetophagus

Грибоеды
Роды жесткокрылых